Hot dog – pietanza
 Hot Dog – album di Lou Donaldson del 1969
 Hot dog – altro nome dello sci acrobatico
 Hot DOG – raro tipo di quasar
 Hot Dog – serie di documentari per bambini statunitense 1970-1971

Cinema
 Hot Dog – cortometraggio animato del 1928 diretto da Walt Disney
 Hot Dog – cortometraggio muto del 1920 diretto da Fred C. Fishback
 Hot Dog (Hot Dog...The Movie) – film statunitense del 1984 diretto da Peter Markle
 Hotdog - Un cane chiamato Desiderio (Sleeping Dogs Lie) – film del 2006 diretto da Bobcat Goldthwait